Questa è stata la prima edizione del torneo. Il titolo è stato vinto da Rafael Matos e João Menezes, che hanno battuto in finale Treat Huey e Nathaniel Lammons con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Luke Bambridge /  Ben McLachlan (quarti di finale)
  Luis David Martínez /  Miguel Ángel Reyes Varela (quarti di finale)

  Treat Huey /  Nathaniel Lammons (finale)
  Andre Begemann /  Florin Mergea (primo turno)

Wildcard 

  Cezar Crețu /  Filip Cristian Jianu (primo turno)
  Victor Vlad Cornea /  Alexandru Jecan (quarti di finale)

  Marius Copil /  Nicholas David Ionel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Iași Open 2020